Hoffsten ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnar Hoffsten (1923–2010), schwedischer Komponist
 Henning Hoffsten (1942–2010), deutscher Schauspieler
 Rut Hoffsten (* 1929), schwedische Schauspielerin